Pablo Nicolás Sebastián de Todos los Santos Urdangarín y de Borbón (6. prosince 2000, Barcelona) je španělský aristokrat a druhý syn infantky Cristiny de Borbón a Iñakiho Urdangarína. Je osmý v linii nástupnictví na španělský trůn, po kněžně z Asturie, Leonor de Borbón, infantce Sofíi de Borbón, infantce Eleně de Borbón, Felipovi Juanovi Froilánovi de Marichalar, Victorii Federice de Marichalar, své matce, infantce Cristině de Borbón a svém starším bratrovi Juanovi Valentínovi Urdangarínovi.

Tituly 
 6. prosince 2000 - současnost: Jeho Excelence Pablo Nicolás Sebastián de Todos los Santos Urdangarín y Borbón, grand ze Španělska.

Předkové

Odkazy

Reference

Související články 
 Linie následnictví španělského trůnu

Pablo Nicolás Sebastián Urdangarín y de Borbón
Španělští šlechtici
Narození v roce 2000
Narození 6. prosince
Narození v Barceloně
Žijící lidé
Muži